Шмарин — фамилия; имеет женскую форму Шмарина.
 Шмарин, Дмитрий Александрович (род. 1967) — российский живописец-баталист, Заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств.
 Шмарин, Леонид Антипович (1873—?) — юрист, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Астраханской губернии.
 Шмарин, Пётр Алексеевич (в монашестве Уар; 1880—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Липецкий, викарий Тамбовской епархии.